Taebla se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Taebla, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Taebla, târgușor(alevik) în comuna Taebla, reședința comunei.